Royal TS steht für:
 Hamburger Royal TS, eine Sorte Hamburger mit Tomate und Salat
 ein Alias der Hip-Hop-Formation Alles ist die Sekte